Cal Gort (la Pobla de Cérvoles), habitatge al Carrer Major de la Pobla de Cérvoles (Garrigues) 
 Cal Gort (Sunyer), casa de Sunyer (Segrià) 
 Cal Gort (Torrebesses), habitatge al Segrià